Geldreform bezeichnet:
 Währungsreform, eine Änderung relevanter Merkmale der Währungsverfassung
 Vorschläge zur Einführung alternativer Geldkonzepte wie
 Umlaufgesichertes Geld
 Vollgeld